La dinastia XIX fou una dinastia del Regne nou d'Egipte que va marcar el zenit d'aquest període històric, conquerint terres dels actuals Israel, Palestina, Líban i Síria.

Història

Inici de la dinastia 
L'últim faraó de la dinastia XVIII fou Horemheb que, acostant-se el moment de la seva mort sense descendència, va designar hereu del regne el seu visir Ramsès. D'aquesta manera, en accedir al tron d'Egipte, el nou faraó Ramsès I originà la dinastia XIX.

Ramsès I regnà només 17 mesos en el que es considera un regnat de transició entre les dinasties.

Apogeu 
El faraó Seti I intentà per primer cop recuperar les terres perdudes de Síria, però la seva conquesta fou efímera.

El regnat de Ramsès el Gran portarà a l'enfrontament terrible entre egipcis i hitites, que culmina en la Batalla de Cadeix, quan portava uns quatre anys de govern. Tot i que Ramsès s'atribueix la victòria, no va aconseguir recuperar territoris, i encara va haver de lluitar pels que li corresponien; el resultat final fou un tractat de pau que va confirmar la pèrdua de la Síria del sud per Egipte. El regnat de Ramsès, un dels més llargs de la història d'Egipte, va ser, en la resta dels anys (63), de pau i benestar.

El seu fill Merneptà va saber fer front als Pobles de la Mar, als quals va rebutjar, mentre que l'Imperi hitita es va ensorrar finalment a causa d'aquest atac, molt poc després.

Decadència 
Després segueixen una sèrie de regnats curts, possiblement amb una Guerra civil entre Seti II i un possible mig germà o fill, Amenmesse, que porten a la decadència de la dinastia. Al final, Siptah, un rei menor d'edat, quedà sota la regència de la seva madrastra Tausret i d'un canceller asiàtic anomenat Bai.

La mort de la reina provocà un buit de poder que va durar algun temps; devien sorgir candidats arreu, legítims o usurpadors. Finalment, Setnakht es va imposar i fou reconegut com a rei, i inicià la dinastia XX, que intentarà imitar els èxits de la dinastia XIX.

Llista de faraons 
A continuació, es mostra una llista dels farons d'aquesta dinastia, que en total en foren vuit:

Cronograma

Genealogia 
L'arbre genealògic és complex i incomplet. La figura de la corona representa als faraons. Només els principals personatges hi apareixen i els nom femenins estan en itàlica.

Referències 

 (en anglès) http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html
 (en anglès) http://www.ancient-egypt.org/index.html
 (en anglès) http://www.narmer.pl/indexen.htm
 (en anglès) http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html
 (en alemany) http://www.eglyphica.de/egpharaonen
 (en francés) http://2terres.hautesavoie.net/cegypte/texte/chronolo.htm 

Dinastia XIX d'Egipte